La foire de Decize (fête de la pentecôte) est une foire à Decize dans la Bourgogne-Franche-Comté.

Situation 
La foire prend place dans la ville de Decize sur la place de Champ-de-Mars.
en 2020; la foire fut annulé a cause de la crise sanitaire.

Description 
Elle compte  de sensations fortes en 2019, dont Bomber Maxxx, Drop Zone, le Boomerang, le Sky Surf Pour un nombre total de .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Decize
 Fête foraine

Decize